Amphidrina é um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

Espécies
 Amphidrina agrotina Staudinger, 1892
 Amphidrina amurensis Staudinger, 1892
 Amphidrina callicora Le Cerf, 1922
 Amphidrina gaedei Berio, 1955
 Amphidrina glaucistis Hampson, 1902
 Amphidrina intaminata Walker, 1868
 Amphidrina jordana Staudinger, 1894
 Amphidrina melanosema Hampson, 1914
 Amphidrina perversa Strand, 1921
 Amphidrina pexicera Hampson, 1909
 Amphidrina pseudagrotis Hampson, 1918
 Amphidrina rubripuncta Turner, 1933
 Amphidrina sabulosa Graeser, 1892
 Amphidrina sinistra Janse, 1940
 Amphidrina spaelotidia Butler, 1879
 Amphidrina syriaca Osthelder, 1933
 Amphidrina tibetica Draudt, 1950

 Bibliografia 
 Bates DL, Fenton MB (1990) Aposematism or startle? Predators learn their responses to the defenses of prey. Can J Zool 68:49–52
 Dunning DC, Krüger M (1995) Aposematic sounds in African moths. Biotropica 27:227–231
 Dunning DC, Acharya L, Merriman CB, Ferro LD (1992) Interactions between bats and arctiid moths. Can J Zool 70:2218–2223
 Fullard JH, Fenton MB, Simmons JA (1979) Jamming bat echolocation: the clicks of arctiid moths. Can J Zool 57:647–649
 William Conner (ed.). (2009). Tiger moths and woolly bears : behavior, ecology, and evolution of the Arctiidae.'' Oxford University Press: New York. ISBN 9780195327373

Ligações externas 
 Natural History Museum - Lepidoptera - catálogo de nomes genéricos

Arctiidae